Masséna – stacja metra
André Masséna – marszałek Francji

Miejscowości w USA:
 Massena – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Massena – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Massena – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Gminy w USA:
 Massena (ang. Massena Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Massena (ang. Massena Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence

Zobacz też 

 Masséna (okręt)